

Belgique 

 La gare d'Hoboken-Polder, appelée simplement Hoboken avant 1973, une gare ferroviaire ouverte aux voyageurs située à Hoboken, district de la ville belge d'Anvers ;
 La gare d'Hoboken-Kapellestraat, appelée Hoboken à partir de 1973 mais fermée à tous trafics en 1993.

États-Unis